Llista de topònims (noms propis de lloc) del municipi de Lladó, a l'Alt Empordà

ANNEX: Rius que no figuren a la llista per tenir àmbit comarcal o superior 
 Manol

edifici

entitat de població

església

masia

Misc 

Lladó